Marach peut faire référence à :
Patronyme
 Oliver Marach

Toponyme
 Nork-Marach, district d'Erevan en Arménie

Turquie
 Bataille de Marach (953, aujourd'hui Kahramanmaraş), bataille sous l'Empire byzantin
 Seigneurie de Marach
 Tatoul de Marach, seigneur arménien d'Euphratèse

Fiction
 Marach, homme de la Terre du Milieu
 Maison de Marach, peuple légendaire de la Terre du Milieu